Singaporemma är ett släkte av spindlar. Singaporemma ingår i familjen Tetrablemmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Singaporemma